Onderstaande tabellen geven de succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen totaal, per sportdiscipline (voor zover niet in de top 32) en de succesvolste Belg en Nederlander, vanaf de start in 1896 tot en met de laatste gehouden editie in 2021 weer.

Succesvolste medaillewinnaars
Hiervoor telt het aantal gouden medailles het zwaarst, dan het aantal zilveren medailles en dan het aantal bronzen medailles.

Succesvolste olympiër per sportdiscipline
Onderstaand een lijst van succesvolste deelnemers in een olympische sportdiscipline die niet in de top 32 is opgenomen.

Succesvolste Belgische deelnemer

 (Voor de lijst met de succesvolste Belgische Olympiërs, zie België op de Olympische Spelen)

Succesvolste Nederlandse deelnemer

 (Voor de lijst met de succesvolste Nederlandse Olympiërs: zie Nederland op de Olympische Spelen)

Zie ook
Medaillespiegel Zomerspelen aller tijden
Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Winterspelen
Nederlandse Antillen op de Olympische Spelen

Olympische Zomerspelen